Пётр Аршеневский:
 Аршеневский, Пётр Исаевич (?—1803) — генерал-поручик, правитель Смоленского наместничества
 Аршеневский, Пётр Яковлевич (1748—1811) — сенатор, тайный советник, московский гражданский губернатор